Тигвени има више значења:

 Тигвени (Ратешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Тигвени (Тигвени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Општина Тигвени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији